Unión Deportivo Universitario (antigamente conhecido como Chorrillo Fútbol Club) é um clube de futebol do Panamá, sediado em El Chorrillo, Cidade do Panamá.

História 
O clube foi fundado em 1974.

Ligações externas
 Sitio web oficial

Clubes de futebol do Panamá
Clubes de futebol fundados em 1974